Elitserien i ishockey 1995/1996 spelades 18 september 1995 till 5 mars 1996 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Luleå HF vann grundserien och fortsättningsserien, och blev svenska mästare efter seger mot Västra Frölunda HC i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Poängtabeller

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1996

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
7 mars 1996: Luleå HF-Malmö IF 2-3 (SD)
7 mars 1996: Västra Frölunda HC-Leksands IF 5-4 (SD)
7 mars 1996: Färjestads BK-Djurgårdens IF 4-1
7 mars 1996: HV 71-Modo Hockey 3-2
10 mars 1996: Malmö IF-Luleå HF 2-4
10 mars 1996: Leksands IF-Västra Frölunda HC 4-1
10 mars 1996: Djurgårdens IF-Färjestads BK 3-4 (SD)
10 mars 1996: Modo Hockey-HV 71 4-3
12 mars 1996: Luleå HF-Malmö IF 3-0
12 mars 1996: Västra Frölunda HC-Leksands IF 5-3
12 mars 1996: Färjestads BK-Djurgårdens IF 1-3
12 mars 1996: HV 71-Modo Hockey 2-3
14 mars 1996: Malmö IF-Luleå HF 4-1
14 mars 1996: Leksands IF-Västra Frölunda HC 2-1
14 mars 1996: Djurgårdens IF-Färjestads BK 0-1 (Färjestads BK vidare med 3-1 i matcher)
14 mars 1996: Modo Hockey-HV 71 7-3 (Modo Hockey vidare med 3-1 i matcher)
17 mars 1996: Västra Frölunda HC-Leksands IF 2-1 (Västra Frölunda HC vidare med 3-2 i matcher)
17 mars 1996: Luleå HF-Malmö IF 9-2 (Luleå HF vidare med 3-2 i matcher)

Semifinaler
19 mars 1996: Luleå HF-Färjestads BK 3-0
19 mars 1996: Västra Frölunda HC-Modo Hockey 8-1
21 mars 1996: Färjestads BK-Luleå HF 1-2
21 mars 1996: Modo Hockey-Västra Frölunda HC 3-2
24 mars 1996: Luleå HF-Färjestads BK 1-4
24 mars 1996: Västra Frölunda HC-Modo Hockey 3-2
26 mars 1996: Färjestads BK-Luleå HF 2-6 (Luleå HF vidare med 3-1 i matcher)
26 mars 1996: Modo Hockey-Västra Frölunda HC 1-2 (SD) (Västra Frölunda HC vidare med 3-1 i matcher)

Finaler
31 mars 1996: Luleå HF-Frölunda HC 7-1
2 april 1996: Frölunda HC-Luleå HF 6-2
4 april 1996: Luleå HF-Frölunda HC 3-2
6 april 1996: Frölunda HC-Luleå HF 2-3 (Luleå HF svenska mästare med 3-1 i matcher)

Individuella prestationer

Poängligan
Esa Keskinen        HV71     18/41         59
Kai Nurminen        HV71     31/24         55 (Bästa nykomling)
Håkan Loob          Färjestads BK      17/32         49
Jonas Höglund       Färjestads BK      32/12         44
Robert Burakovsky   Malmö IF      23/21         44 
Stefan "Skuggan" Nilsson     Luleå HF     14/26         40
Christian Ruuttu  Västra Frölunda HC   13/25         38
Jiri Kucera        Luleå HF     15/19         34
Petter Nilsson     Luleå HF     15/19         34 (Bästa back)

Målvaktsligan
Mikael Sandberg    Västra Frölunda HC     2,13
Jarmo Myllys        Luleå HF       2,53
Patrik Haltia        Färjestads BK        2,55

Övrigt
Luleå HF tog sitt första SM-guld, med Jarmo Myllys som målvaktshjälte. Dessutom hade laget profiler som backarna Lars Modig, Jan Mertzig (utsedd till årets rookie), Petter Nilsson, Mattias Öhlund och Roger Åkerström samt anfallarna Stefan ”Skuggan” Nilsson, Tomas Holmström, Johan Strömwall, Mikael Lindholm, Jiří Kučera, Tomas Berglund, Robert Nordberg, Lars Hurtig och Johan Rosén.
1995/1996 var säsongen då Elitserien, liksom mycket annan svensk idrott, inte spelade på en månad på grund av att Svenska Kommunalarbetareförbundet gick ut i strejk och inga kommunala ishallar fick användas. Strejken började den 28 september 1995 och pågick till den 20 oktober 1995. Elitserien drog igång den 24 oktober 1995.
Fyra tränare fick sparken/avgick, Tommy Sandlin Brynäs IF, Christer Abrahamsson Malmö IF, Tommy Boustedt Djurgårdens IF och Conny Evensson Färjestads BK.
Håkan Loob blev den 26 oktober 1995 tidernas poängkung med 454 poäng på 371 matcher och passerade därmed Lars-Gunnar Pettersson, Luleå HF.
Västra Frölunda HC spelade sina hemmamatcher i SM-finalserien i Frölundaborg.

Se även
Kommunalstrejken i Sverige 1995
Elitserien 96

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1995/96

Sport i Sverige 1995
Sport i Sverige 1996
Ishockeysäsongen 1995/1996
1995/1996